Der findes flere med dette navn:

 Ádám Fischer (dirigent) – er en ungarsk dirigent.
 Adam Fischer (billedhugger) – er en dansk billedhugger.
 Adam Fischer (dommer) er en dansk jurist og dommer.